Мондегу  () — португальська власна назва. Старопортугальською — Мондего.

Топоніми

Мондегу — річка.
 Торреш-ду-Мондегу — парафія.